Die EBSA-U16-Snookereuropameisterschaft 2022 war ein Snookerturnier, das am 10. Juni 2022 im Delfin Resort im albanischen Shëngjin stattfand. Es war die erste Austragung der Europameisterschaft der European Billiards and Snooker Association (EBSA) in der Altersklasse der U16-Junioren.

Europameister wurde der Lette Artemijs Žižins, der im Finale den Moldauer Vladislav Gradinari mit 2:1 besiegte. Den dritten Platz belegten Liam Davies und Leone Crowley.

Modus 
Die 16 Teilnehmer traten im K.-o.-System gegeneinander an.

Turnierplan

Finale

Century-Break

Weblinks 
 Offizielle Website
 U16-Snookereuropameisterschaft 2022 bei CueTracker

Einzelnachweise 

2022
U16 Europameisterschaft
Billardturnier in Albanien
Sport (Lezha)